

Tollerton (Alberta), ex villaggio dell'Alberta

Tollerton (Nottinghamshire), villaggio nel Nottinghamshire
 Tollerton (North Yorkshire), villaggio nel North Yorkshire